Ширва́н () — город республиканского подчинения в Азербайджанской Республике.

В административном подчинении города находятся поселок городского типа Гаджыкаграманлы, посёлок  (выделен в 2004 г. из состава города) и село .

География 

Город расположен на юго-востоке Азербайджана, на Ширванской равнине Куро-Араксинской низменности, близ отрогов Лянгябизского хребта, на левом берегу р. Кура, в 134 км к юго-западу от Баку. Через Ширван проходят автомобильные и железные дороги, соединяющие южные, юго-западные и северные районы республики. Через город проходит Главный Ширванский коллектор. На северной окраине города расположено озеро Аджикабул.

Климат 
Климатические условия Ширвана соответствуют полупустынному климату. Летом температура достигает +44 °С, что часто приводит к засухам. Зима мягкая, температура редко опускается ниже -6 °C.

История 
Город возник в XIX в. как русское переселенческое село Зубовка (названо в честь генерала, героя Персидского похода 1796, Валериана Зубова). В 1938 году село преобразовано в поселок городского типа и переименовано в Али-Байрамлы (в честь азербайджанского революционера Али Байрамова). 

13 марта 1941 года был издан приказ НКВД СССР « О строительстве железнодорожной линии от станции Аджикабул до ст. Папанино».

В 1954 г. посёлок преобразован в город. В 1930—1963 годах был центром Али-Байрамлинского района.

Ширван часто страдает от наводнений из-за своей близости к реке и того факта, что большая часть города находится относительно невысоко.

В 2008 году город был переименован в Ширван в честь исторической провинции.

Население 
По переписи 1959 года в Али-Байрамлы проживало 13 427 человек. По переписи 1979 года в городе насчитывалось 41 583 человека, а в 1989 году численность достигла 58 253 жителей.

По переписи населения Азербайджана 1999 года в Али-Байрамлы проживало 69 524 человека, в основном азербайджанцы.

На 1 января 2021 года населения Ширвана достигло 87946 человек. Национальный состав населения — 99,6 % населения составляют азербайджанцы, 0,3 % — русские, 0,1 % — представители других народов.

Экономика 
Нефтегазодобыча и топливно-энергетический комплекс в целом были и остаются основой экономики города. Ширван своим созданием, обустройством, развитием до уровня современного индустриального города в глубинке страны обязан нефтедобыче. В городе расположена тепловая электростанция комбинированного цикла «Джануб» (мощность 780 МВт), построенная в 2013 г. на месте бывшей Али-Байрамлинской ГРЭС.

За 2020 год промышленное производство заняло 62,7 % от общего объема производств. На другие сферы экономики пришлось 37,3 % доли валового продукта. В промышленной сфере 26,1 % заняла горнодобывающая промышленности, 20,5 % — переработка, 52,9 % — производство электроэнергии, газа и пара и 0,5 % — водоснабжение, утилизация и переработка отходов. Среднемесячная заработная плата в городе составляет 573,6 маната (337,41 долларов).

Железнодорожный узел на линиях Баку — Нахичевань и Аджикабул — Астара.

Ранее входил в состав Аранского экономического района. С 7 июля 2021 года входит в состав Ширван-Сальянского экономического района.

Образование 
На 2020 год в Ширване действуют 16 общеобразовательных школ, 1 начальная и 1 основная общая школа. Кроме того, в городе расположен Ширванский государственный колледж.

Спорт 
В Ширване создан футбольный клуб «Энергетик». Когда-то он участвовал в элите чемпионата Азербайджана по футболу. Участвуя в первом турнире, проведенном в 1992 году, «Энергетик» занял 24-е место с 17 очками.

Ширванский Олимпийский спортивный комплекс (официальное название ООО «Ширванский олимпийский спортивный комплекс») — олимпийский спортивный комплекс. Это хозяйствующий субъект, подчиненный структуре Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Искусство 
На сегодняшний день музыкальная школа Ширвана проделала большую и ценную работу по обучению музыкальных кадров в стране, музыкальному воспитанию детей и молодежи, оказанию культурных услуг людям. За 40 лет деятельности Ширванская детская музыкальная школа послужила не только музыкальному и культурному развитию города, но и республики в целом.

Археологические раскопки 
Археологические образцы, найденные в окрестностях города, свидетельствуют о населенности этих земель в древние времена. На территории, на которой расположен Ширван, когда-то проходили караванные маршруты. Во время археологических раскопок в 2 км от города, в нижней части Мишовдага, были обнаружены остатки городского поселения XIV века. Найденные в горных районах этого города 12 керамических печей сохранились в очень хорошем состоянии. Также здесь были найдены различные предметы быта и украшения. Из народных промыслов сохранились ковроткачество, резьба по камню и ювелирное ремесло.

Известные уроженцы 
 Бариев, Энвер Ризаевич — министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
 Габибов, Рафаэль Гаджы Шарафат оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Нофал Захид оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Кулешов, Анатолий Нилович — министр внутренних дел Республики Беларусь.
 Шукюров, Ширин Агабала оглы — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Али-Байрамлы  — статья из Большой советской энциклопедии

Города республиканского подчинения Азербайджана
Переименованные населённые пункты Азербайджана

Населённые пункты в административном подчинении Ширвана
Города, которые ранее назывались в честь людей